Mathias Joggi (né le  à Bienne) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier ou de Défenseur.

Carrière de joueur 
Formé au HC Bienne, il est champion de Suisse Junior Élite A en 2001. Il débute en senior en 2003 et a remporté la LNB en 2004 et 2006. Il signe alors au SC Langnau Tigers dans la LNA. Il a participé à la Coupe Spengler 2007 avec le HC Pardubice. Il intègre l'effectif du HC Davos en 2009.

Carrière internationale 
Il a représenté la Suisse en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| HC Bienne U20|| Jr. Élites A|| 35|| 3|| 6|| 9|| 83|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HC Bienne|| LNB|| 37|| 3|| 4|| 7|| 53|| 10|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
|2003-2004 || HC Bienne U20|| Jr. Élites A|| 30|| 11|| 20|| 31|| 126|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HC Bienne|| LNB|| 31|| 9|| 9|| 18|| 62|| 10|| 4|| 1|| 5|| 18
|-
| 2005-2006|| HC Bienne|| LNB|| 35|| 14|| 9|| 23|| 86|| 21|| 14|| 9|| 23|| 58
|-
| 2006-2007|| SC Langnau Tigers|| LNA|| 44|| 9|| 11|| 20|| 72|| 15|| 3|| 4|| 7|| 22
|-
| 2007-2008|| SC Langnau Tigers || LNA|| 48|| 20|| 15|| 35|| 121|| 7|| 2|| 2|| 4|| 14
|-
| 2008-2009|| SC Langnau Tigers || LNA|| 50|| 14|| 13|| 27|| 60|| 4|| 2|| 2|| 2|| 4
|-
| 2009-2010|| HC Davos || LNA|| 46|| 13|| 5|| 18|| 131||6 ||1 ||0 ||1 ||12 
|- 
| 2010-2011|| HC Davos || LNA|| 46|| 3|| 6|| 9|| 85||14 ||1 ||3 ||4 ||8 
|- 
| 2011-2012|| HC Davos || LNA|| 33|| 1|| 2|| 3|| 59||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2012-2013|| HC Davos || LNA|| 44|| 2|| 6|| 8|| 22||7 ||0 ||0 ||0 ||6 
|- 
| 2013-2014|| HC Bienne || LNA|| 10 || 0 || 2 || 2 || 10 || 13 || 0 || 1 || 1 || 18 
|- 
|2014-2015||HC Bienne||LNA||39||4||7||11||32||3||0||0||0||2
|-
|2014-2015 || HC Ajoie||LNB||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016 || HC Bienne || LNA || 37 || 4 || 7 || 11 || 73 || 10 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2016-2017||HC Bienne||LNA||16 ||0  ||1  ||1 || 29 ||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017 || HC Ajoie ||LNB||6||6||2||8||4||-||-||-||-||-
|-
|2017-2018||HC Bienne||LNA||37 ||4  ||0 ||4 || 31 ||7 ||1 ||0 ||1 || 4
|-
|2017-2018 || SC Langenthal ||LNB||1||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2018-2019||HC Ajoie ||LNB||34 ||12  ||9  ||21 || 56 ||7 || 4 || 1 || 5 || 12
|-
|2019-2020||HC Ajoie ||LNB||39 ||11 ||14  ||25 || 44 || 5 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
|2020-2021||HC Ajoie ||LNB||38 ||9 ||15  ||24 || 50 || 16 || 1 || 6 || 7 || 53
|-
| 2021-2022|| HC Ajoie ||LNA ||  || 

| 2004 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans D1 || 5|| 2|| 3|| 5|| 30|| +2 || Promotion
|-
| 2006 ||  Suisse -20 ans || CM -20 ans|| 6|| 4|| 3|| 7|| 14|| -2 || 
|-
|2007||HC Pardubice||Coupe Spengler||4||0||1||1||37|| ||
|-
|2011||HC Davos||Coupe Spengler||4||0||1||1||2|| ||Vainqueur
|-
|2012||HC Davos||Coupe Spengler||3||0||1||1||0||0||Finaliste

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Bienne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Ajoie
Joueur du SC Langenthal
Attaquant de hockey sur glace